MacNeal est un patronyme porté notamment par :

 Maggie MacNeal (1950-), chanteuse néerlandaise ;
 Susan Elia MacNeal (1968-), femme de lettres et une éditrice américaine, auteure de roman policier historique.